Язык программирования Object REXX (объектный REXX) — объектно-ориентированный скриптовый язык, основанный на языке REXX, созданный корпорацией IBM первоначально для операционных систем серий OS/2 и OS/390.

12 октября 2004 года IBM выпустила Object REXX как программное обеспечение с открытым кодом, положив начало проекту Open Object Rexx, ныне доступному для различных операционных систем: Linux, Solaris, Windows. Данная реализация включает в себя скриптовый движок WSH для Rexx.

Object REXX поддерживает множественное наследование за счет использования классов-примесей.

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница Open Object REXX 
 Проект Open Object Rexx на SourceForge.net 
 Информация об Object REXX — материалы для скачивания, инструменты, руководства, документация и др. 
 Open Object REXX: Библиотека классов RxFtp 

Классовые языки программирования
Программное обеспечение IBM
Объектно-ориентированные языки программирования
Свободные компиляторы и интерпретаторы
Кроссплатформенное программное обеспечение
Скриптовые языки